Mingau, alimento de consistência cremosa
 Mingau (músico), nome artístico do músico paulista Rinaldo Oliveira Amaral
 Mingau, gato da Magali, uma personagem de quadrinhos criada por Mauricio de Sousa
 Farinha Láctea, alimento criado pela Nestlé